Systematyka ssaków – klasyfikacja biologiczna gromady ssaków (Mammalia).

Ssaki są uznawane za takson monofiletyczny ze względu na kilka synapomorfii: obecność 3 kosteczek słuchowych (młoteczek, kowadełko, strzemiączko), obecność włosów przynajmniej w okresie zarodkowym oraz wydzielanie mleka z gruczołów mlekowych samic. O ile monofiletyzm współcześnie żyjących ssaków nie jest kwestionowany, o tyle relacje pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi ich grupami są ciągle badane, a wyniki tych badań sugerują, że dotychczasowe klasyfikacje były dalekie od ustalenia rzeczywistego pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi gatunkami ssaków.

Historia klasyfikacji ssaków 
Pierwszą pracą systematyzującą wiedzę o zwierzętach była Historia Animalium Arystotelesa.
Większość zwierząt zaliczanych obecnie do ssaków autor określił jako żyworodne czworonogi (Quadrupeda). Do grupy tej nie zaliczył nietoperzy i waleni.

Monotremata-Marsupialia-Placentalia 

Od czasów Linneusza i Darwina w klasycznych klasyfikacjach opartych na cechach morfologicznych ssaki były dzielone na trzy grupy, przy czym rangi kategorii systematycznych poszczególnych grup były zależne od ujęcia danego autora (lub autorów): jajorodne stekowce (Monotremata) oraz ssaki żyworodne (Theria), do których zalicza się torbacze (Marsupialia) i ssaki łożyskowe (Placentalia).

Prototheria-Theria 

T.H. Huxley uważał, że Monotremata jest siostrzanym kladem dla Marsupialia i Placentalia. Zaproponował dla nich nazwy Prototheria (ssaki jajorodne), Metatheria (ssaki niższe) i Eutheria (ssaki wyższe, czyli łożyskowce). Przedrostki Proto-, Meta- i Eu- miały ułatwić zapamiętanie i rozróżnianie nazw.

W obydwu wymienionych klasyfikacjach wyróżniano następujące rzędy ssaków:
Monotremata, Marsupialia, Insectivora, Dermoptera, Chiroptera, Primates, Edentata, Pholidota, Lagomorpha, Rodentia, Hyracoidea, Proboscidea, Sirenia, Tubulidentata, Perissodactyla, Artiodactyla, Carnivora, Pinnipedia i Cetacea.

Wielu autorów, zwłaszcza we wcześniejszych klasyfikacjach, ujmowało naczelne (Primates) na końcu zestawienia rzędów, co było podyktowane antropocentrycznym poglądem na rozwój życia na Ziemi oraz próbą szeregowania poszczególnych rzędów zwierząt od najbardziej prymitywnych do najwyżej rozwiniętych.

W wyniku kolejnych badań wydzielono z rzędu owadożernych (Insectivora) ryjkonosy (Macroscelidea) i wiewióreczniki (Scandentia), a torbacze podzielono na rzędy Dasyuromorphia, Peramelemorphia, Diprotodontia, Didelphimorphia, Paucituberculata, Microbiotheria i Notoryctemorphia.

Klasyfikacja klasyczna 
Klasyfikacja ssaków podana w Larousse. Ziemia, rośliny, zwierzęta:
 Gromada Mammalia – ssaki
 Grupa Prototheria – prassaki
 Rząd Monotremata – stekowce
 Grupa †Allotheria
 Rząd †Multituberculata
 Rząd †Triconodontia
 Grupa Theria – ssaki właściwe
 Podgromada †Pantotheria
 Rząd †Pantotheria
 Rząd †Symmetrodonta
 Podgromada Metatheria – ssaki niższe
 Rząd Marsupialia – torbacze
 Podgromada Eutheria lub Placentalia – łożyskowce
 Nadrząd Onguiculata
 Rząd Insectivora – owadożerne
 Rząd Dermoptera – latawce
 Rząd Chiroptera – nietoperze
 Rząd Primates – naczelne
 Rząd †Tillodontia
 Rząd †Taeniodonta
 Rząd Edentata – szczerbaki
 Rząd Pholidota – łuskowce
 Nadrząd Glires – siekaczowce
 Rząd Lagomorpha – zającokształtne
 Rząd Rodentia – gryzonie
 Nadrząd Mutica
 Rząd Cetacea – walenie
 Nadrząd Ferungulata
 Rząd Carnivora – drapieżne
 Rząd †Condylarthra – prakopytne
 Rząd †Litopterna – litopterny
 Rząd †Notoungulata – notoungulaty
 Rząd †Astrapotheria
 Rząd Tubulidentata – słupozębne
 Rzędy †Pantodonta i †Dinocerata (†Amplypoda)
 Rząd †Pyrotheria
 Rząd Proboscidea – trąbowce
 Rząd †Embrithopoda
 Rząd Hyracoidea – góralki
 Rząd Sirenia – syreny
 Rząd Perissodactyla – nieparzystokopytne
 Rząd Artiodactyla – parzystokopytne
 Suina – świniokształtne
 Ruminantia – przeżuwające

Dawniej wszystkie Glires określano jako Rodentia.

Przy tym uważano za spokrewnione:
 szczerbaki i łuskowce
 Condylarthra, słupozębne, Litopterna, Notoungulata i Astrapotheria
 Pyrotheria, góralki, Embrithopoda, słonie, syreny, Dinocerata i Pantodonta

Dalsze publikacje

Mammal Species of the World 
W 1993 ukazała się 3. edycja dzieła D. E. Wilsona i D. M. Reedera Mammal Species of the World (w skrócie określana jako MSW3), w którym autorzy zgromadzili bibliograficzne dane o taksonomii wszystkich znanych gatunków współcześnie żyjących ssaków. Dane te są dostępne na internetowej stronie Bucknell University. W 2008. planowane jest uaktualnienie bazy danych do uzupełnionej edycji Mammal Species of the World z 2005. Do prac Wilsona i Reedera odwołują się m.in. Integrated Taxonomic Information System i Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Edycja 2005 stanowi standardowe źródło nomenklatury, którą należy stosować w odniesieniu do gatunków wymienionych w konwencji CITES.

McKenna/Bell 
Malcolm C. McKenna i Susan K. Bell, paleontolodzy z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, przeprowadzili całościową rewizję systematyki ssaków, co zaowocowało w 1997 powstaniem najobszerniejszej dotychczas pracy na temat systematyki, filogenezy i występowania wszystkich znanych taksonów w gromadzie Mammalia oraz blisko z nimi spokrewnionych taksonów kopalnych, określanych wraz z ssakami jako Mammaliaformes.

McKenna i Bell zaproponowali m.in. nazwę Theriiformes dla ssaków żyworodnych, podzielili torbacze (Marsupialia) na amerykańskie (Ameridelphia) i australijskie (Australidelphia), wydzielili złotokrety, jeżowate, kretowate i ryjówkowate z owadożernych. Klasyfikacja ta została szybko zaakceptowana przez większość paleontologów.

Luo, Kielan-Jaworowska i Cifelli 
Wiele istotnych odkryć kopalnych ssaków przyczyniło się do rewizji klasyfikacji McKenna/Bell. Zhe-Xi Luo, Zofia Kielan-Jaworowska i Richard L. Cifelli (2002) podsumowali dotychczasowe i zaproponowali nowe hipotezy dotyczące filogenezy ssaków. W ich ujęciu termin Mammalia został zbliżony do terminu Mammaliaformes w rozumieniu McKenna/Bell i innych autorów.

Burgin, Wilson, Mittermeier, Rylands, Lacher i Sechrest 
Klasyfikacja współczesnych ssaków (bez taksonów prehistorycznych) zaproponowana przez autorów Illustrated Checklist of the Mammals of the World wydanego w 2020 roku:

Gromada: Mammalia  – ssaki 
 Podgromada: Prototheria  – prassaki
 Rząd: Monotremata  – stekowce
 Rodzina: Tachyglossidae  – kolczatkowate
 Rodzina: Ornithorhynchidae  – dziobakowate
 Podgromada: Theria  – żyworodne
 Infragromada: Metatheria  – ssaki niższe
 Rząd: Didelphimorphia  – dydelfokształtne
 Rodzina: Didelphidae  – dydelfowate
 Rząd: Paucituberculata  – skąpoguzkowce
 Rodzina: Caenolestidae  – zbójnikowate
 Rząd: Microbiotheria  – torbikowce
 Rodzina: Microbiotheriidae  – torbikowate
 Rząd: Notoryctemorphia  – kretoworokształtne
 Rodzina: Notoryctidae  – kretoworowate
 Rząd: Dasyuromorphia  – niełazokształtne
 Rodzina: Thylacinidae  – wilkoworowate
 Rodzina: Myrmecobiidae  – mrówkożerowate
 Rodzina: Dasyuridae  – niełazowate
 Rząd: Peramelemorphia  – jamrajokształtne
 Rodzina: Thylacomyidae  – wielkouchowate
 Rodzina: Chaeropodidae  – bandikowate
 Rodzina: Peramelidae  – jamrajowate
 Rząd: Diprotodontia  – dwuprzodozębowce
 Podrząd: Vombatiformes  – wombatokształtne
 Rodzina: Phascolarctidae  – koalowate
 Rodzina: Vombatidae  – wombatowate
 Podrząd: Phalangeriformes  – workolotokształtne
 Rodzina: Burramyidae  – drzewnicowate
 Rodzina: Phalangeridae  – pałankowate
 Podrząd: Macropodiformes  – kangurokształtne
 Nadrodzina: Petauroidea  – lotopałankowce
 Rodzina: Pseudocheiridae  – pseudopałankowate
 Rodzina: Petauridae  – lotopałankowate
 Rodzina: Tarsipedidae  – ostronogowate
 Rodzina: Acrobatidae  – akrobatkowate
 Nadrodzina: Macropodoidea  
 Rodzina: Hypsiprymnodontidae  – torebnikowate
 Rodzina: Potoroidae  – kanguroszczurowate
 Rodzina: Macropodidae  – kangurowate
 Infragromada: Eutheria  – ssaki wyższe
 Magnordo: Atlantogenata 
 Nadrząd: Afrotheria  – afrotey
 Rząd: Afrosoricida  – afrosorkowce
 Podrząd: Tenrecomorpha  – tenrekokształtne
 Rodzina: Tenrecidae  – tenrekowate
 Rodzina: Potamogalidae  – wodnice
 Podrząd: Chrysochloridea  – złotokretowe
 Rodzina: Chrysochloridae  – złotokretowate
 Rząd: Macroscelidea  – ryjkonosowe
 Rodzina: Macroscelididae  – ryjkonosowate
 Rząd: Tubulidentata  – rurkozębne
 Rodzina: Orycteropodidae  – mrównikowate
 Rząd: Hyracoidea  – góralkowce
 Rodzina: Procaviidae  – góralkowate
 Rząd: Proboscidea  – trąbowce
 Rodzina: Elephantidae  – słoniowate
 Rząd: Sirenia  – brzegowce
 Rodzina: Dugongidae  – diugoniowate
 Rodzina: Trichechidae  – manatowate
 Nadrząd: Xenarthra  – szczerbaki
 Rząd: Cingulata  – pancernikowce
 Rodzina: Dasypodidae  – pancernikowate
 Rodzina: Chlamyphoridae 
 Rząd: Pilosa  – włochacze
 Podrząd: Vermilingua  – giętkojęzykowe
 Rodzina: Myrmecophagidae  – mrówkojadowate
 Rodzina: Cyclopedidae  – mrówkojadkowate
 Podrząd: Folivora  – liściożery
 Rodzina: Megalonychidae  – leniuchowcowate
 Rodzina: Bradypodidae  – leniwcowate
 Magnordo: Boreoeutheria  
 Nadrząd: Euarchontoglires 
 Rząd: Scandentia  – wiewióreczniki
 Rodzina: Ptilocercidae  – ogonopiórowate
 Rodzina: Tupaiidae  – tupajowate
 Rząd: Dermoptera  – latawce
 Rodzina: Cynocephalidae  – lotokotowate
 Rząd: Primates  – naczelne
 Podrząd: Strepsirrhini  – lemurowe
 Infrarząd: Lemuriformes  – lemurokształtne
 Nadrodzina: Cheirogaleoidea  – lemurkowce
 Rodzina: Cheirogaleidae  – lemurkowate
 Nadrodzina: Lemuroidea  – lemurowce
 Rodzina: Lepilemuridae  – lepilemurowate
 Rodzina: Megaladapidae 
 Rodzina: Lemuridae  – lemurowate
 Rodzina: Archaeolemuridae 
 Rodzina: Palaeopropithecidae 
 Rodzina: Indriidae  – indrisowate
 Infrarząd: Chiromyiformes  – palczakokształtne
 Rodzina: Daubentoniidae  – palczakowate
 Infrarząd: Lorisiformes  – lorisokształtne
 Rodzina: Galagidae  – galagowate
 Rodzina: Lorisidae  – lorisowate
 Podrząd: Haplorhini  – wyższe naczelne
 Infrarząd: Tarsiiformes  – wyrakokształtne
 Rodzina:  – wyrakowate 
 Infrarząd: Simiiformes  – małpokształtne
 Parvordo: Platyrrhini  – małpy szerokonose
 Rodzina: Callitrichidae  – pazurkowcowate
 Rodzina: Aotidae  – ponocnicowate
 Rodzina: Cebidae  – płaksowate
 Rodzina: Pitheciidae  – sakowate
 Rodzina: Atelidae  – czepiakowate
 Parvordo: Catarrhini  – małpy wąskonose
 Nadrodzina: Cercopithecoidea  – koczkodanowce
 Rodzina: Cercopithecidae  – koczkodanowate
 Nadrodzina: Hominoidea  – człekokształtne
 Rodzina: Hylobatidae  – gibbonowate
 Rodzina: Hominidae  – człowiekowate
 Rząd: Lagomorpha  – zajęczaki
 Rodzina: Ochotonidae  – szczekuszkowate
 Rodzina: Prolagidae  – sarduszkowate
 Rodzina: Leporidae  – zającowate
 Rząd: Rodentia  – gryzonie
 Podrząd: Supramyomorpha 
 Infrarząd: Castorimorphi  – bobrokształtne
 Rodzina: Castoridae  – bobrowate
 Rodzina: Heteromyidae  – karłomyszowate
 Rodzina: Geomyidae  – gofferowate
 Infrarząd: Anomaluromorphi  – wiewiórolotkowe
 Rodzina: Zenkerellidae  – nielotki
 Rodzina: Anomaluridae  – wiewiórolotkowate
 Rodzina: Pedetidae  – postrzałkowate
 Infrarząd: Myomorphi  – myszokształtne
 Nadrodzina: Dipodoidea  – skoczkowce
 Rodzina: Sminthidae  – smużki
 Rodzina: Zapodidae  – skoczomyszki
 Rodzina: Dipodidae  – skoczkowate
 Nadrodzina: Muroidea  – myszowe
 Rodzina: Platacanthomyidae  – kolcosznicowate
 Rodzina: Spalacidae  – ślepcowate
 Rodzina: Calomyscidae  – myszochomikowate
 Rodzina: Nesomyidae  – malgaszomyszowate
 Rodzina: Cricetidae  – chomikowate
 Rodzina: Muridae  – myszowate
 Podrząd: Hystricomorpha  – jeżozwierzowce
 Infrarząd: Ctenodactylomorphi  – gundiokształtne
 Rodzina: Ctenodactylidae  – gundiowate
 Rodzina: Diatomyidae  – gundioszczurowate
 Infrarząd: Hystricognathi  – jeżozwierzokształtne
 Incertae sedis
 Rodzina: Hystricidae  – jeżozwierzowate
 Rodzina: Thryonomyidae  – szczecińcowate
 Rodzina: Petromuridae  – skałoszczurowate
 Rodzina: Heterocephalidae  – golce
 Rodzina: Bathyergidae  – kretoszczurowate
 Nadrodzina: Erethizontoidea }
 Rodzina: Erethizontidae  – ursonowate
 Nadrodzina: Cavioidea 
 Rodzina: Cuniculidae  – pakowate
 Rodzina: Caviidae  – kawiowate
 Rodzina: Dasyproctidae  – agutiowate
 Nadrodzina: Chinchilloidea  
 Rodzina: Chinchillidae  – szynszylowate
 Rodzina: Dinomyidae  – pakaranowate
 Nadrodzina: Octodontoidea  
 Rodzina: Abrocomidae  – szynszyloszczurowate
 Rodzina: Ctenomyidae  – tukotukowate
 Rodzina: Octodontidae  – koszatniczkowate
 Rodzina: Echimyidae  – kolczakowate
 Podrząd: Sciuromorpha  – wiewiórkokształtne
 Rodzina: Aplodontiidae  – sewelowate
 Rodzina: Sciuridae  – wiewiórkowate
 Rodzina: Gliridae  – popielicowate
 Nadrząd: Laurasiatheria 
 Rząd: Eulipotyphla  – owadożery
 Rodzina: Erinaceidae  – jeżowate
 Rodzina: Soricidae  – ryjówkowate
 Rodzina: Talpidae  – kretowate
 Rodzina: Nesophontidae  – ryjkowate
 Rodzina: Solenodontidae  – almikowate
 Rząd: Chiroptera  – nietoperze
 Podrząd: Pteropodiformes  – rudawkokształtne
 Nadrodzina: Pteropodoidea  
 Rodzina: Pteropodidae  – rudawkowate
 Nadrodzina: Rhinolophoidea 
 Rodzina: Rhinopomatidae  – brodawkonosowate
 Rodzina: Craseonycteridae  – świnionosowate
 Rodzina: Megadermatidae  – lironosowate
 Rodzina: Rhinonycteridae  – rogonosowate
 Rodzina: Hipposideridae  – płatkonosowate
 Rodzina: Rhinolophidae  – podkowcowate
 Podrząd: Vespertilioniformes  – mroczkokształtne
 Nadrodzina: Emballonuroidea 
 Rodzina: Emballonuridae  – upiorowate
 Rodzina: Nycteridae  – bruzdonosowate
 Rodzina: Myzopodidae  – ssawkonogowate
 Nadrodzina: Noctilionoidea 
 Rodzina: Mystacinidae  – wąsonosowate
 Rodzina: Noctilionidae  –  rybakowate
 Rodzina: Furipteridae  – furiakowate
 Rodzina: Thyropteridae  – przylgowcowate
 Rodzina: Mormoopidae  – straszakowate
 Rodzina: Phyllostomidae  – liścionosowate
 Nadrodzina: Vespertilionoidea 
 Rodzina: Natalidae  – lejkouchowate
 Rodzina: Molossidae  – molosowate
 Rodzina: Miniopteridae  – podkasańcowate
 Rodzina: Cistugidae  – włosiakowate
 Rodzina: Vespertilionidae  – mroczkowate
 Rząd: Cetartiodactyla 
 Podrząd: Whippomorpha 
 Infrarząd: Cetacea  – walenie
 Parvordo: Mysticeti  – fiszbinowce
 Rodzina: Balaenidae  – walowate
 Rodzina: Neobalaenidae  – walenikowate
 Rodzina: Balaenopteridae  – płetwalowate
 Parvordo: Odontoceti  – zębowce
 Nadrodzina: Physteroidea 
 Rodzina: Physeteridae  – kaszalotowate
 Rodzina: Kogiidae  – kogiowate
 Nadrodzina: Ziphioidea 
 Rodzina: Ziphiidae  – zyfiowate
 Nadrodzina: Platanistoidea  
 Rodzina: Platanistidae  – suzowate
 Nadrodzina: Lipotoidea 
 Rodzina: Lipotidae 
 Nadrodzina: Inioidea 
 Rodzina: Iniidae  – iniowate
 Rodzina: Pontoporiidae 
 Nadrodzina: Delphinoidea 
 Rodzina: Monodontidae  – narwalowate
 Rodzina: Delphinidae  – delfinowate 
 Rodzina: Phocoenidae  – morświnowate 
 Infrarząd: Ancodonta 
 Rodzina: Hippopotamidae  – hipopotamowate
 Podrząd: Ruminantia  – przeżuwacze
 Infrarząd: Tragulina  
 Rodzina: Tragulidae  – kanczylowate
 Infrarząd: Pecora 
 Rodzina: Antilocapridae  – widłorogowate
 Rodzina: Giraffidae  – żyrafowate
 Rodzina: Cervidae  – jeleniowate
 Rodzina: Moschidae  – piżmowcowate
 Rodzina: Bovidae  – wołowate
 Podrząd: Suina  – świniokształtne
 Rodzina: Suidae  – świniowate
 Rodzina: Tayassuidae  – pekariowate
 Podrząd: Tylopoda  – wielbłądokształtne
 Rodzina: Camelidae  – wielbłądowate
 Rząd: Perissodactyla  – nieparzystokopytne
 Podrząd: Hippomorpha  – koniokształtne
 Rodzina: Equidae  – koniowate
 Podrząd: Ceratomorpha  – gruboskórce
 Rodzina: Tapiridae  – tapirowate 
 Rodzina: Rhinocerotidae  – nosorożcowate
 Rząd: Pholidota  – łuskowce
 Rodzina: Manidae  – łuskowcowate
 Rząd: Carnivora  – drapieżne
 Podrząd: Feliformia  – kotokształtne
 Infrarząd: Nandinioidea 
 Rodzina: Nandiniidae  – nandiniowate
 Infrarząd: Feloidea 
 Rodzina: Prionodontidae  – linzangi
 Rodzina: Felidae  – kotowate
 Infrarząd: Viverroidea 
 Rodzina: Viverridae  – wiwerowate
 Rodzina: Herpestidae  – mangustowate
 Rodzina: Eupleridae  – falanrukowate
 Rodzina: Hyaenidae  – hienowate
 Podrząd: Caniformia  – psokształtne
 Infrarząd: Canoidea 
 Rodzina: Canidae  – psowate
 Infrarząd: Arctoidea 
 Parvordo: Ursida 
 Rodzina: Ursidae  – niedźwiedziowate
 Parvordo: Pinnipedia  – płetwonogie
 Rodzina: Otariidae  – uchatkowate
 Rodzina: Odobenidae  – morsowate
 Rodzina: Phocidae  – fokowate
 Parvordo: Musteloidea  – łasicokształtne
 Rodzina: Ailuridae  – pandkowate
 Rodzina: Mephitidae  – skunksowate
 Rodzina: Mustelidae  – łasicowate
 Rodzina: Procyonidae  – szopowate

Wyniki badań molekularnych 
Pod koniec XX w. rozwój genetyki i technik molekularnych umożliwił przeprowadzanie analiz sekwencji DNA. Wyniki tych badań budzą wiele kontrowersji: z jednej strony burzą dotychczasowy system klasyfikacji organizmów wykazując relacje pokrewieństwa pomiędzy taksonami o odmiennych cechach morfologicznych, z drugiej – obciążone są błędami typowymi dla nowej dziedziny (np. błędne rozpoznanie cech, tzw. homoplazji). Jednak w miarę doskonalenia metod zyskują coraz szersze poparcie.

Do niedawna uważano, że ssaki łożyskowe ewoluowały na półkuli północnej. Tymczasem badania wskazują, że ich kolebką była prawdopodobnie Gondwana. Przypuszcza się, że rozdzielenie kontynentów Afryki i Ameryki Południowej spowodowało wyłonienie z łożyskowców dwóch głównych grup określanych jako Afrotheria i Boreoeutheria + Xenarthra. W takim ujęciu relacje pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi rzędami ssaków znacząco różnią się od przedstawianych w klasyfikacjach klasycznych.

Wyniki najnowszych badań molekularnych opartych na analizie DNA skłaniają badaczy do przyjęcia hipotezy o czterech liniach ewolucyjnych łożyskowców wywodzących się od wspólnego przodka. Linie te rozdzieliły się w kredzie. Pierwsza z nich to Afrotheria (zwierzęta wywodzące się z Afryki), której przedstawiciele pojawili się 110–100 mln lat temu. Odizolowane w Ameryce Południowej Xenarthra oddzieliły się od Boreoeutheria około 100–95 mln lat temu. Pomiędzy 95-85 mln lat temu w północnej Laurazji z Boreoeutheria wyłoniły się Laurasiatheria i Euarchontoglires (nazywane też Supraprimates). W takich czterech kladach wyróżniono 18 rzędów ssaków łożyskowych.

Monofiletyzm afroterów nie został dotychczas w pełni zaakceptowany. Utrudnieniem dla potwierdzenia hipotezy o ich afrykańskim pochodzeniu jest brak paleontologicznych danych o ssakach Afryki z tego okresu (późna kreda).

Wyniki badań molekularnych sugerują, że stekowce i torbacze mogą tworzyć klady siostrzane tworzące wspólnie klad, który oddzielił się od łożyskowców ok. 130 mln lat temu

Niejasna jest też pozycja niektórych rzędów ssaków wymarłych: morganukodonty (†Morganucodonta), dokodonty (†Docodonta), eutrykonodonty (†Eutriconodonta), symetrodonty (†Symmetrodonta) i eupantotery (†Eupantotheria). Ich pozycja systematyczna określana jest w taksonomii terminem incertae sedis.

Systematyka ssaków jest obecnie przedmiotem wielu badań prowadzonych przez placówki naukowe na całym świecie. Morfologiczne i molekularne dane są lepiej poznane u ssaków niż u pozostałych zwierząt. Rekonstrukcja ich filogenezy może posłużyć jako model dla innych grup organizmów.

Kladogram 
Kladogram (uproszczony) współcześnie żyjących ssaków (czas w milionach lat):

Rzędy:

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Taksonomia
Teriologia